

Geografia 
 Urus – montagna della Cordillera Blanca, in Perù
 Urús – comune spagnolo nella comunità autonoma della Catalogna
 Urus-Martan – città nella Repubblica Autonoma della Cecenia, Russia

Altro 
 Lamborghini Urus – SUV di lusso della Lamborghini di Sant'Agata Bolognese